El término guerra de Cuba puede hacer referencia a distintas revueltas que se produjeron en la provincia española de Cuba entre el Gobierno y grupos independentistas cubanos a lo largo de la segunda mitad del siglo y que concluyó finalmente con la derrota del Gobierno frente a Estados Unidos en 1898. Se dividió en varias fases, con diferentes movimientos sociales y políticos. Cada una de estas fases se conoce con un nombre distinto:
 Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878);
 Guerra Chiquita (1879-1880);
 Guerra de Independencia cubana o Guerra del 95 (1895-1898);
 Guerra hispano-estadounidense (1898).